Пуреперо има више значења:

 Пуреперо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Пуреперо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуреперо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику